Euphorbia androsaemifolia puede hacer referencia a:
 Euphorbia androsaemifolia Schousb. ex Willd., sinónimo de Euphorbia esula subsp. esula.
 Euphorbia androsaemifolia C.Presl, nom. illeg., sinónimo de Euphorbia nutans.
 Euphorbia androsaemifolia (Haw.) Steud., nom. illeg., sinónimo de Euphorbia lucida.